Richard Pankhurst (avocat) (1835 ou 1836-1898), militant socialiste anglais
 Richard Pankhurst (historien) (1927-2017), petit-fils du précédent, fils de Sylvia Pankhurst